Guillermina Luisa Cristina de Sajonia-Meiningen (en alemán, Wilhelmine Luise Christine von Sachsen-Meiningen; Fráncfort, 6 de agosto de 1752-Kassel, 3 de junio de 1805) fue una princesa de Sajonia-Meiningen por nacimiento, y por matrimonio landgravina de Hesse-Philippsthal-Barchfeld.

Biografía 
Luisa era una hija del duque Antonio Ulrico de Sajonia-Meiningen (1687-1763) de su segundo matrimonio con Carlota Amalia (1730-1801), hija del landgrave Carlos I de Hesse-Philippsthal.

Luisa contrajo matrimonio el 18 de octubre de 1781 en Meiningen con el landgrave Adolfo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (1743-1803). En su contrato de matrimonio, que su madre, actuando de regente en nombre de su hermano, el duque Carlos Guillermo de Sajonia-Meiningen, concluyó con el landgrave Adolfo, quedaba estipulado que su futura esposa sería la única tutora de sus hijos menores de edad y administradora de sus activos. Después de la muerte de Adolfo en 1803, Luisa presentó este contrato al Reichskammergericht y este tribunal confirmó su tutela sobre sus tres hijos.

Descendencia 
De su matrimonio Luisa tuvo los siguientes hijos:
 Federico (1782-1783).
Carlos (1784-1854), sucedió a su padre como landgrave de Hesse-Philippsthal-Barchfeld. Desposó:
 en 1816 a la princesa Augusta de Hohenlohe-Ingelfingen (1793-1821)
en 1823 a la princesa Sofía de Bentheim y Steinfurt (1794-1873)
Guillermo (1786-1834), desposó en 1812 a la princesa Juliana Sofía de Dinamarca (1788-1850).
 Jorge (1787-1788).
 Ernesto Federico (1789-1850).
 Carlota (1794-1794).

Ancestros

Referencias 
 Pauline Puppel: Die Regentin: vormundschaftliche Herrschaft in Hessen 1500-1700, Campus Verlag, Frankfurt am Main, 2004, p. 47 (Online)

Casa de Wettin
Casa de Sajonia-Meiningen
Nobles alemanas del siglo XVIII
Landgravinas de Alemania
Nacidos en Fráncfort del Meno
Nobles alemanas del siglo XIX